Düsterwald steht für:

 ein Wald in der fiktiven Welt Mittelerde, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Düsterwald

Düsterwald ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Düsterwald (1842–1920), deutscher Geistlicher und Buchautor
 Jörg Düsterwald (* 1963), deutscher Künstler

Siehe auch:

 Düsterwalde